Левицкое — озеро на территории Куземского сельского поселения Кемского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 6,6 км², площадь водосборного бассейна — 67,5 км². Располагается на высоте 105,3 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая, вытянуто с запада на восток. Берега озера сильно изрезанные, каменисто-песчаные, возвышенные.

С запада в озеро впадает канал Поньгомский, берущий воды из озера Пяозеро; с юга вытекает протока без названия, втекающая в озеро Поньгома.

С северо-востока в Левицкое впадает ручей Кирвесоя, вытекающий из озера Топорного.

В западной части озера расположен небольшой остров без названия.

Населённые пункты возле озера отсутствуют. Ближайший — посёлок Шомба — расположен в 34 км к югу от озера.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000711102000003764.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Поньгомы
Озёра Кемского района